Holly hace referencia a:
 Holly (Colorado), pueblo ubicado en el condado de Prowers en el estado estadounidense de Colorado.
 Holly (Míchigan), villa ubicada en el condado de Oakland en el estado estadounidense de Míchigan.
 Holly (Washington), área no incorporada ubicada en el condado de Kitsap en el estado estadounidense de Washington.
 Holly Dale, actriz canadiense;
 Holly Johnson, cantante británico (Frankie Goes to Hollywood).
 Holly Marie Combs, actriz estadounidense.
 Holly Valance, cantante australiana.
 Personaje de ficción. Es el ordenador de a bordo del Enano Rojo.
 Holly, película de Guy Moshe del año 2005.
 Holly, Hada, personaje principal de El Pequeño Reino de Ben y Holly.